Берекет — місто в Балканському велаяті Туркменістану
 Берекет — назва села Ближнє Джанкойського району Автономної Республіки Крим України до 1945 року